Бопо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Колиньи. Округ коммуны — Бурк-ан-Брес.

Код INSEE коммуны — 01029.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 350 км к юго-востоку от Парижа, в 80 км северо-восточнее Лиона, в 24 км к северу от Бурк-ан-Бреса.

По территории коммуны протекают реки  и .

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 624 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 398 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 271 были экономически активными, 127 — неактивными (показатель активности — 68,1 %, в 1999 году было 57,1 %). Из 271 активных жителей работали 252 человека (141 мужчина и 111 женщин), безработных было 19 (8 мужчин и 11 женщин). Среди 127 неактивных 15 человек были учениками или студентами, 25 — пенсионерами, 87 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Ферма Беве. Исторический памятник с 1944 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн